Сезон 1996 года чемпионата мира по ралли — 24-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Календарь сезона включал в себя девять этапов, стартовал 9 февраля в Швеции и завершился 6 ноября в Испании.

Обзор сезона

Команды и пилоты

Результаты этапов

Личный зачёт 

Топ-25

Зачёт производителей

Статистика и достижения 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на ewrc-results.com
 Подробности сезона на wrc-info.ru

1996 год в автоспорте
Сезоны WRC